Зо́това — женский вариант русской фамилии . Происходит от имени Зот (Зотик).

 Известные носительницы 
 Зотова, Альбина Сергеевна (род. 1939) — артистка цирка, народная артистка РФ.
 Зотова, Вера Николаевна (род. 1966) — российская актриса.
 Зотова, Наталья Модестовна (род. 1975) — заслуженный мастер спорта России (пауэрлифтинг).
 Зотова, Ольга Юрьевна (род. 1973) — российский учёный-психолог, член-корреспондент РАО (2017). См. также 
 .